Orkanen Florence kan syfta på:

Orkanen Florence (1994) - en kategori 2-orkan  i Atlanten, säsongens kraftigaste
Orkanen Florence (2006) - en kategori 1-orkan i Atlanten som drabbade Bermuda
Orkanen Florence (2018) - atlantisk orkan